Scurlock est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1883-1964), photographe américain
 (1849-1929), cowboy américain
 (1905-1988), magnat du pétrole américain
 (né en 1971), réalisateur et producteur américain
 (né en 1973), musicien américain
 (1678-1718), femme de l'écrivain irlandais Richard Steele
 (né en 1972), joueur américain de football américain
 (1918-2016), jockey américain

Homonymie de patronyme